Nowotrojizke (ukrainisch Новотроїцьке; russische Entsprechung Новотроицкое/Nowotroizkoje) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Cherson, Rajon Nowotrojizke, siehe Nowotrojizke (Nowotrojizke)
 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha, siehe Nowotrojizke (Wolnowacha)

 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Meschowa, siehe Nowotrojizke (Meschowa)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Nowomoskowsk, siehe Nowotrojizke (Nowomoskowsk)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pjatychatky, siehe Nowotrojizke (Pjatychatky)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, Landgemeinde Schachowe, siehe Nowotrojizke (Pokrowsk, Schachowe)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, Stadtgemeinde Pokrowsk, siehe Nowotrojizke (Pokrowsk)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Berdjansk, siehe Nowotrojizke (Berdjansk)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, Siedlungsgemeinde Komyschuwacha, siehe Nowotrojizke (Saporischschja, Komyschuwacha)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, Stadtgemeinde Wilnjansk  siehe Nowotrojizke (Saporischschja, Wilnjansk)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Ljubaschiwka, siehe Nowotrojizke (Ljubaschiwka)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Mykolajiwka, siehe Nowotrojizke (Mykolajiwka)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Balaklija, siehe Nowotrojizke (Balaklija)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Blysnjuky, siehe Nowotrojizke (Blysnjuky)

siehe auch: Nowotroizkoje

uk:Новотроїцьке